

Geografia

Austria 
 Steinach am Brenner – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Germania 
 Steinach – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Steinach – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Steinach – città nel circondario di Sonneberg (Turingia)
 Steinach – ex comune ora frazione di Bad Bocklet, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Steinach – frazione di Fürth, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Steinach – frazione di Gleiritsch, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Steinach am Wald – frazione di Geslau, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Steinach an der Ens – ex comune ora frazione di Gallmersgarten, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Steinach an der Steinach – ex comune ora frazione di Mitwitz, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Steinach – comune nel distretto di Rorschach (Canton San Gallo)
 Steinach – fiume immissario del lago di Costanza

Pagine correlate 
 Stainach – ex comune austriaco ora frazione di Stainach-Pürgg, comune nel distretto di Liezen (Stiria)